Свиньин, Павел Петрович Свиньин, Павел Петрович (1787—1839) — русский писатель, издатель, журналист и редактор, художник, историк, географ, коллекционер.
 Свиньин, Павел Петрович (1772—1836) — статский советник, кавалер, отец декабриста Петра Свиньина. Владел усадьбой в Москве (см. Певческий переулок, Хитровская площадь).